Portals – album degli Arsonists Get All the Girls del 2009
 Portals – album di Sub Focus e Wilkinson del 2020
 Portals – album dei Tesseract del 2021
 Portals – EP di Kirk Hammett del 2022

Pagine correlate 
 Portal